Лещево-Замараево — поселок в Шадринском районе Курганской области России. Входит в  Сухринский сельсовет.

География 
Расположен в 32 км от Шадринска, рядом расположена ж.д. станция Лещево-Замараево.

Население

Русская православная церковь 
Заброшенная церковь

Примечания 

Населённые пункты Шадринского района